Юлия Борисовна Филонова  (публично Юля Филонова) родилась в Санкт Петербурге. Род деятельности — теле- и радио ведущая, писатель, журналист, модель.

Биография 
Юля Филонова родилась в Санкт-Петербурге. С детства стремилась в журналистику. Выучила английский язык по текстам любимых музыкальных групп, закрепив результат на курсах. Занималась актёрским мастерством.

В 2000 году устроилась на петербургское радио «Рекорд 106.3FM» и в течение двух лет работала ведущей в прямом эфире.

В марте 2001 года от радио «Рекорд» Юлю Филонову отправляют на ежегодный конкурс красоты среди представительниц СМИ Петербурга, «Мисс Медиа». На конкурсе она занимает первое место, получив титул «Самая красивая девушка Медиа-Сферы», а также дополнительный приз как «Самая артистичная участница».

Незадолго до этого Юля была приглашена на телеканал «СТС-Петербург» (бывший «Шестой канал») в качестве ведущей развлекательной программы.

Юля Филонова известна своими интервью с мировыми деятелями электронной музыки. На её счету множество эксклюзивных интервью с представителями западного шоу-бизнеса, а также различными деятелями культуры и искусства.

В 2005 году окончила «Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств», факультет музееведения и искусствоведения, с дополнительной специализацией «Менеджмент и маркетинг».

В августе 2006 года Юля Филонова была доставлена в городскую больницу на отделение пульмонологии в критическом состоянии. По словам друзей, она почувствовала себя плохо примерно за неделю до госпитализации, но не придавала значения своему состоянию. Спустя неделю мама телеведущей застала её дома практически без дыхания.
Юлия была срочно госпитализирована с диагнозом — тяжелая пневмония. По словам врачей, она находилась на волоске от смерти.

После лечения Юле Филоновой уже не довелось вернуться на прежнюю работу. Канал СТС закрыл вещание в Петербурге.

Юля не стала пытаться вернуться на телевидение, поскольку решила вплотную заняться писательством и блогингом.

Более восьми лет она вела популярный блог Dolce4dinner.com

Юля Филонова долгое время является строгой вегетарианкой, а также выступает против использования натурального меха. Она, одна из первых российских модных блогеров, полностью отказалась от натурального меха и начала агитировать своих читателей последовать её примеру, используя в фотосессиях только искусственный мех. Каждый год Юля снимает фотопроект в поддержку животных. 

С 2010 года она ведёт блог в «Инстаграм»,  который много раз менял формат. С 2018 года пишет, в основном, о ментальном здоровье, психологии отношений, работе с энергией, красоте и здоровом образе жизни.  

Юля Филонова эксперт в области анти-эйдж. Разработала собственную методику самомассажа лица, основанную на азиатских техниках.  

С 2005 года изучает различные направления в психиатрии. Изучала психологию в Университете, а так же на специальных курсах. Прошла несколько курсов по нейролингвистическому программированию.

Глянец 
В 2005 году, ещё будучи телеведущей, Юля начинает сотрудничество с журналом «Cosmopolitan-Петербург», автором которого являлась в течение пяти лет.

В 2007 году она возглавила раздел «Знаменитости» в единственном петербургском журнале о моде «Dress-Code». Юля также вела авторскую колонку и продюсировала фотосессии в издании. В журнале «Dress-Code» Юля проработала до 2009 года.

Юля Филонова участвовала в показах известных дизайнеров в рамках таких событий, как Петербургская неделя моды «Дефиле на Неве», а также снималась в многочисленных фотосессиях в качестве модели.

В 2012 году Юля возобновила сотрудничество с «Dress-Code» в качестве автора, а также стала редактором раздела «Блогосфера». Однако к концу года она вновь покидает журнал и полностью концентрируется на блогинге, который приобретает фэншн-направленность.

В 2020 году сотрудничество с изданием в очередной раз возобновляется. На этот раз в качестве редактора специальных проектов и пиар - директора. 

В своём «Инстаграм» Юля написала, что единственной причиной ухода были проблемы со здоровьем, и она не бралась за перо в течение пяти лет, поскольку боролась с тяжёлой депрессией. 

На сегодняшний день в журнале Юля ведёт авторскую колонку о психологии.

Библиография 
В 2008 году по заказу издательского медиа-холдинга АСТ (Астрель, Спб) Юля Филонова написала роман под названием «Dolce на ужин», который в ироничной манере повествует о перипетиях жизни сотрудницы глянцевого журнала.

В конце 2010 года Юля закончила работу над своим вторым романом «Горькая карамель», однако из-за кризиса выход книги решено было отложить.

На некоторое время Юля Филонова полностью исчезла из общественного поля зрения. Как выяснилось, она была занята налаживанием контактов с представителями западных СМИ и индустрии моды
Однако, будучи утверждённой на роль ведущей в американском телепроекте о моде, Юля отказывается от заманчивого предложения. В одном из интервью она заявила, что ей есть из чего выбирать. Модельная деятельность и блогинг вышли на первый план, однако это не означает отказ от основной работы.

21 декабря 2012 года издательство «Комильфо» выпускает долгожданный второй роман Юли Филоновой «Горькая карамель». «Горькая карамель» — это не просто очередной роман-откровение. Это книга-вызов, который бросает молодая женщина тем, кто посмел надругаться над её душой.

В мае 2020 года, в качестве подарка для своих читателей, на сайте журнала "Dress-Code" Юля Филонова выложила  рассказ «Убить Гарри» написанный в духе романтического триллера, с элементами мистики.

Также, в интервью одному из сайтов она рассказала, что находится в процессе написания третьей книги.

Примечания

Ссылки 
 
 
 «Dolce на ужин» от Юли Филоновой
 Дебютный роман Юли Филоновой — «Dolce на ужин»
 Секреты успеха от Юли Филоновой
 Юля Филонова: «Горькая карамель это история становления истинного я»
 Юля Филонова и её провокационные тексты
 Рассказ Юли Филоновой "Убить Гарри"
 Блог Юли Филоновой

Журналисты России
Писатели России по алфавиту